PNV pode referir-se a:
Programa Nacional de Vacinação em Portugal
Partido Nacionalista Basco, em castelhano Partido Nacionalista Vasco